Hermòtim (en llatí Hermotimus, en grec antic Ἑρμότιμος) fou un filòsof grec, fill de Menècrates

En parla Llucià de Samosata que el fa un dels oradors d'un dels seus diàlegs titulat Ἑρμότιμος, ἢ περὶ αἱρέσεων ("Hermotimos e peri aireseon" Hermòtim o el convenciment). Alguns autors suposen que en realitat era un personatge fictici.

Referències 

Filòsofs de l'antiga Grècia